Bhati o Bhatti, clan rajput
 Bhati, nom donat pels historiadors musulmans a la zona costanera dels Sundarbans des de Hijili al riu Meghna. El nom vol dir "terres baixes".